Gashi Pandita Namgyal Tseten () est un homme politique tibétain. Il est Kalön du Kashag de 1731 à 1739.

Notes et références 

Premier ministre tibétain
Famille Doring